Poveste de iarnă  se poate referi la:

 Teatru
 1610 Poveste de iarnă – piesă de teatru de Shakespeare

 Film
 1992 Poveste de iarnă (Conte d'hiver) – film francez, regia Éric Rohmer